Белов, Сергей Викторович:
 Белов, Сергей Викторович (род. 1949) — доктор геологических наук, директор ГГМ РАН.
 Белов, Сергей Викторович (род. 1973) — глава администрации Нижнего Новгорода.